Megalopolis (griechisch  oder  „große Stadt“) ist:

 Bezeichnung für eine große Stadtlandschaft, siehe Megalopolis (Stadtlandschaft)
 in der frühen Neuzeit die historisierende Eigenbezeichnung für das Land bzw. die Herrschaften Mecklenburg
 allegorische Frauengestalt als Symbol für das Land Mecklenburg, z. B.: Megalopolis (Schwerin)
Name mehrerer antiker Städte:
 Stadt in Arkadien (Peloponnes), heute Megalopoli
 anderer Name von Aphrodisias in Karien
 anderer Name von Sebastea in Kappadokien, heute Sivas in der Türkei
 Megalopolis in Proconsulari